Newberry Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Newberry Township (Ohio)
 Newberry Township (Pennsylvania)

Siehe auch:
 Newbury Township